La Liga BBVA 2014-15 fue la 84.ª edición de la Primera División de España de fútbol. El torneo lo organiza la Liga de Fútbol Profesional (LFP). La novedad más destacada es el ascenso por primera vez en la historia de la Sociedad Deportiva Eibar con el presupuesto más bajo de la Segunda División de España y con una población de poco más de 27.000 habitantes; con él también asciende el Real Club Deportivo de La Coruña y el Córdoba Club de Fútbol, este último 42 años después. El campeonato comenzó el fin de semana del 23 y 24 de agosto y finalizó el 23 de mayo de 2015.

Esta fue la temporada con la menor representación de comunidades autónomas entre los equipos de Primera División desde que cuenta con veinte equipos, con tan solo seis comunidades autónomas españolas representadas, algo que no sucedía desde la temporada 1932-1933, cuando la competición contaba con tan solo diez equipos.

El FC Barcelona conquistó su  título de liga (su 5.º en las 7 últimas ediciones) y se quedó a 3 goles de igualar el récord de menos goles encajados en la Liga, que consiguió el Deportivo de La Coruña en la temporada 1993-1994, con 18 goles encajados. Junto a su quinta Champions, el Barcelona ganó su quinto doblete Liga-Champions, eso si se incluye el doblete Liga-Champions en 2009 en su triplete del 2009.

Ascensos y descensos 
Un total de 20 equipos disputarán la liga, incluyendo 17 equipos de la Primera División de España 2013-14 y tres ascendidos desde la Segunda División de España 2013-14.

Sistema de competición 

Como en temporadas precedentes, constó de un grupo único integrado por 20 clubes de toda la geografía española. Siguiendo un sistema de liga, los 20 equipos se enfrentaron todos contra todos en dos ocasiones —una en campo propio y otra en campo contrario— sumando un total de 38 jornadas. El orden de los encuentros se decidirá por sorteo antes de empezar la competición. La clasificación final se establecerá con arreglo a los puntos obtenidos en cada enfrentamiento, a razón de tres por partido ganado, uno por empatado y ninguno en caso de derrota. Si al finalizar el campeonato dos equipos igualasen a puntos, los mecanismos para desempatar la clasificación son los siguientes:
 El que tenga una mayor diferencia entre goles a favor y en contra en los enfrentamientos entre ambos.
 Si persiste el empate, se tendrá en cuenta la diferencia de goles a favor y en contra en todos los encuentros del campeonato.
Si el empate a puntos se produce entre tres o más clubes, los sucesivos mecanismos de desempate son los siguientes:
 La mejor puntuación de la que a cada uno corresponda a tenor de los resultados de los partidos jugados entre sí por los clubes implicados.
 La mayor diferencia de goles a favor y en contra, considerando únicamente los partidos jugados entre sí por los clubes implicados.
 La mayor diferencia de goles a favor y en contra teniendo en cuenta todos los encuentros del campeonato.
 El mayor número de goles a favor teniendo en cuenta todos los encuentros del campeonato.

Justicia deportiva 
Los árbitros de cada partido fueron designados por una comisión creada para tal objetivo e integrada por representantes de la LFP y la RFEF. En la temporada 2014/15, los colegiados de la categoría eran los siguientes (se muestra entre paréntesis su antigüedad en la categoría): 

La categoría cuenta con los 10 árbitros de categoría internacional que se listan arriba sin que exista ninguna asociación miembro de la FIFA con más árbitros principales de esta categoría. Fernando Teixeira Vitienes fue internacional desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2014, fecha en que perdió esta condición.

Equipos, entrenadores y estadios 
{| class="sortable" border=1 width=100% cellpadding="2" cellspacing="0" style="background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; text-align: center;"
|- style="background:#DDDDDD; color:black"
!Equipo
!Ciudad
!Entrenador
!Estadio
!Aforo
!Marca
!Patrocinador principal
!Otros patrocinadores
|-
|align=left|  Athletic Club || Bilbao ||align=left| Ernesto Valverde || San Mamés|| <center>53.289 || Nike || Kutxabank ||BBK
|-
|align=left| Club Atlético de Madrid || Madrid ||align=left| Diego Simeone || Vicente Calderón || <center>54.851 || Nike ||Azerbaiyán || Huawei
|-
|align=left| Córdoba Club de Fútbol || Córdoba ||align=left| José Antonio Romero || Nuevo Arcángel || <center>21.542 || Acerbis || RD Impagos || CaixaBank
|-
|align=left| Elche Club de Fútbol || Elche ||align=left| Fran Escribá|| Manuel Martínez Valero || <center>34.000 || Kelme || Gioseppo || Sportium
|-
|align=left|  Fútbol Club Barcelona || Barcelona ||align=left| Luis Enrique || Camp Nou || <center>99.354 || Nike || Qatar Airways || Beko
|-
|align=left|  Getafe Club de Fútbol || Getafe ||align=left| || Alfonso Pérez || <center>17.393 || Joma || Tecnocasa Group || UEDBet
|-
|align=left|  Granada Club de Fútbol || Granada ||align=left| José Ramón Sandoval || Nuevo Los Cármenes || <center>22.524|| Joma || Solver Sports Capital  || 
|-
|align=left|  Levante Unión Deportiva || Valencia ||align=left| Lucas Alcaraz||Ciudad de Valencia || <center>25.354 || Nike || East United || València Terra i Mar
|-
|align=left|  Málaga Club de Fútbol || Málaga ||align=left| Javi Gracia || La Rosaleda || <center>30.044 || Nike || Unesco || Benahavís
|-
|align=left|  Rayo Vallecano de Madrid || Madrid ||align=left| Paco Jémez || Campo de Vallecas || <center>14.790 || Erreà || Qbao.com || Nevir
|-
|align=left|  Real Club Celta de Vigo || Vigo ||align=left| Eduardo Berizzo || Balaídos || <center>31.800 || Adidas || Citroën || 
|-
|align=left|  Real Club Deportivo Espanyol || Barcelona ||align=left| Sergio González || Power8 Stadium || <center>40.500 || Puma || Power8 || Riviera Maya
|-
|align=left|  ||  La Coruña ||align=left| Víctor Sánchez del Amo || Riazor || <center>34.600 || Lotto|| Estrella Galicia 0,0 || Abanca
|-
|align=left|  Real Madrid Club de Fútbol ||Madrid ||align=left| Carlo Ancelotti || Santiago Bernabéu || <center>85.454 || Adidas || Fly Emirates || Ipic
|-
|align=left|  Real Sociedad de Fútbol ||San Sebastián ||align=left| David Moyes || Anoeta|| <center>32.076 || Adidas || Qbao.com|| 
|-
|align=left|  Sevilla Fútbol Club ||Sevilla ||align=left| Unai Emery ||  || <center>45.500 || Warrior || Visit Malaysia || Cruzcampo
|-
|align=left|  Sociedad Deportiva Eibar||Éibar||align=left| Gaizka Garitano||Ipurúa||<center>5.910||Hummel
| Hierros Servando || Wiko
|-
|align=left|  Unión Deportiva Almería || Almería ||align=left| Sergi Barjuan|| Juegos Mediterráneos || <center>15.200 || Nike  || Urcisol.com || Costa de Almería
|-
|align=left| Valencia Club de Fútbol || Valencia ||align=left| Nuno Espírito Santo || Mestalla || <center>55.000 || Adidas||  || Gol Televisión
|-
|align=left|  Villarreal Club de Fútbol || Villarreal ||align=left| Marcelino García || El Madrigal || 25.000 || Xtep || Pamesa Cerámica || Mahou
|-
| colspan="8" align="centre" | Datos actualizados a 1 de mayo de 2015
|}

 Cambios de entrenadores 

 Equipos por comunidad autónoma 

 Clasificación 

 Evolución de la clasificación 

 Nota: <div id="1">1 Posiciones de Real Madrid y Sevilla de la fecha 16 a la 21 con un partido pendiente por el aplazamiento del encuentro entre ambos en la jornada 16 debido a la participación del equipo madrileño en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

 Resultados 
Los horarios corresponden a la CET (Hora Central Europea) UTC+1 en horario estándar y UTC+2 en horario de verano. El calendario se sorteó el 24 de julio.

 Primera vuelta 

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
! colspan="12" style="with: 100%;" align="center" | Jornada 1
|-
! width="150" |Local
! width="75" |Resultado
! width="150" |Visitante
! width="150" |Estadio
! width="95" |Fecha
! width="75" |Hora
! width="80" |Directo TV
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Málaga CF
|<small>1 - 0
|<small>Athletic Club
|La Rosaleda
|rowspan=4|23 de agosto
|19:00
| rowspan="2" |Gol T y Canal+ Liga
|-align=center
|<small>Sevilla FC
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|<small>Valencia CF
|Ramón Sánchez Pizjuán
| rowspan="2" |21:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Granada CF
|<small>2 - 1
|<small>Deportivo de La Coruña
|Nuevo Los Cármenes
|Cuatro
|-align=center
|<small>UD Almería
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|<small>RCD Espanyol
|Juegos Mediterráneos
|23:00
| rowspan="2" |Gol T y Canal+ Liga
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|SD Eibar
|<small>1 - 0
|<small>Real Sociedad
|Ipurúa
|rowspan=4|24 de agosto
|19:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|FC Barcelona
|<small>3 - 0
|<small>Elche CF
|Camp Nou
| rowspan="2" |21:00
|Canal+
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Celta de Vigo
|<small>3 - 1
|<small>Getafe CF
|Balaídos
| rowspan="4" |Gol T y Canal+ Liga
|-align=center
|<small>Levante UD
|<small>0 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Villarreal CF|Ciudad de Valencia
|23:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Real Madrid
|<small>2 - 0
|<small>Córdoba CF
|Santiago Bernabéu
|rowspan=2|25 de agosto
|20:00
|-align=center
|<small>Rayo Vallecano
|bgcolor=#D0E7FF|'''0 - 0
|<small>Atlético de Madrid
|Vallecas
|22:00
|}
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
! colspan="12" style="with: 100%;" align="center"  | Jornada 2
|-
! width="150" |Local
! width="75" |Resultado
! width="150" |Visitante
! width="150" |Estadio
! width="95" |Fecha
! width="75" |Hora
! width="80" |Directo TV
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Getafe CF
|<small>1 - 0
|<small>UD Almería
|Coliseum Alfonso Pérez
|rowspan=2|29 de agosto
|20:00
| rowspan="3" |Gol T y Canal+ Liga
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF| Valencia CF
|<small>3 - 0
|<small>Málaga CF
|Mestalla
|22:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Athletic Club
|<small>3 - 0
|<small>Levante UD
|San Mamés
|rowspan=4|30 de agosto
|rowspan=2|19:00
|-align=center
|<small>Córdoba CF
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|<small>Celta de Vigo
|Nuevo Arcángel
|Cuatro
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Atlético de Madrid
|<small>2 - 1
|<small>SD Eibar
|Vicente Calderón
|21:00
| rowspan="3" |Gol T y Canal+ Liga
|-align=center
|<small>RCD Espanyol
|<small>1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Sevilla FC|Cornellá - El Prat
|23:00
|-align=center
|<small>Villarreal CF
|<small>0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|FC Barcelona|El Madrigal
|rowspan=4|31 de agosto
|19:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Real Sociedad|<small>4 - 2
|<small>Real Madrid
|Anoeta
|rowspan=2|21:00
|Canal+ 1
|-align=center
|<small>RC Deportivo La Coruña
|bgcolor=#D0E7FF|2 - 2
|<small>Rayo Vallecano
|Riazor
| rowspan="2" |Gol T y Canal+ Liga
|-align=center
|<small>Elche CF
|bgcolor=#D0E7FF|'''1 - 1
|<small>Granada CF
|Manuel Martínez Valero
|23:00
|}
{|class="wikitable  mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
! colspan="12" style="with: 100%;" align="center" | Jornada 3
|-
! width="150" |Local
! width="75" |Resultado
! width="150" |Visitante
! width="150" |Estadio
! width="95" |Fecha
! width="75" |Hora
! width="80" |Directo TV
|-align=center
|<small>UD Almería
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|<small>Córdoba CF
|Juegos Mediterráneos
|12 de septiembre
|21:00
| rowspan="3" |Gol T y Canal+ Liga
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|FC Barcelona
|<small>2 - 0
|<small>Athletic Club
|Camp Nou
|rowspan=4|13 de septiembre
|16:00
|-align=center
|<small>Málaga CF
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|<small>Levante UD
|La Rosaleda
|18:00
|-align=center
|<small>Real Madrid
|<small>1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Atlético de Madrid
|Santiago Bernabéu
|20:00
|Canal+ 1
|-align=center
|<small>Celta de Vigo
|bgcolor=#D0E7FF|2 - 2
|<small>Real Sociedad
|Balaídos
|22:00
|Cuatro
|-align=center
|<small>Rayo Vallecano
|<small>2 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Elche CF|Vallecas
|rowspan=4|14 de septiembre
|12:00
| rowspan="5" |Gol T y Canal+ Liga
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Valencia CF
|<small>3 - 1
|<small>RCD Espanyol
|Mestalla
|17:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Sevilla FC
|<small>2 - 0
|<small>Getafe CF
|Ramón Sánchez Pizjuán
|19:00
|-align=center
|<small>Granada CF
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|<small>Villarreal CF
|Nuevo Los Cármenes
|21:00
|-align=center
|<small>SD Eibar
|<small>0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|'''Deportivo de La Coruña
|Ipurúa
|15 de septiembre
|20:45
|}
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
! colspan="12" style="with: 100%;" align="center"  | Jornada 4
|-
! width="150" |Local
! width="75" |Resultado
! width="150" |Visitante
! width="150" |Estadio
! width="95" |Fecha
! width="75" |Hora
! width="80" |Directo TV
|-align=center
|<small>Elche CF
|<small>0 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|SD Eibar
|Manuel Martínez Valero
|19 de septiembre
|21:00
| rowspan="4" |Gol T y Canal+ Liga
|-align=center
|<small>RC Deportivo de La Coruña
|<small>2 - 8
|bgcolor=#D0E7FF|Real Madrid CF
|Riazor
|rowspan=4|20 de septiembre
|16:00
|-align=center
|<small>Athletic Club
|<small>0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Granada CF|San Mamés
|18:00
|-align=center
|<small>Atlético de Madrid
|bgcolor=#D0E7FF|2 - 2|<small>RC Celta de Vigo
|Vicente Calderón
|20:00
|-align=center
|<small>RCD Espanyol
|bgcolor=#D0E7FF|2 - 2|<small>Málaga CF
|Cornellà-El Prat
|22:00
|Cuatro
|-align=center
|<small>Real Sociedad
|<small>1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|UD Almería|Anoeta
|rowspan=4|21 de septiembre
|12:00
| rowspan="3" |Gol T y Canal+ Liga
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Villarreal CF
|<small>4 - 2
|<small>Rayo Vallecano
|El Madrigal
|17:00
|-align=center
|<small>Córdoba CF
|<small>1 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Sevilla FC
|El Arcángel
|19:00
|-align=center
|<small>Levante UD
|<small>0 - 5
|bgcolor=#D0E7FF|FC Barcelona
|Ciudad de Valencia
|21:00
|Canal+ 1
|-align=center
|<small>Getafe CF
|<small>0 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|'''Valencia CF
|Coliseum Alfonso Pérez
|22 de septiembre
|20:45
|Gol T y Canal+ Liga
|}
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
! colspan="12" style="with: 100%;" align="center" | Jornada 5
|-
! width="150" |Local
! width="75" |Resultado
! width="150" |Visitante
! width="150" |Estadio
! width="95" |Fecha
! width="75" |Hora
! width="80" |Directo TV
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Real Madrid C. F.
|<small>5 - 1
|<small>Elche CF
|Santiago Bernabéu
|rowspan=2|23 de septiembre
|20:00
|
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|RC Celta de Vigo
|<small>2 - 1
|<small>RC Deportivo de La Coruña
|Balaídos
|22:00
|Cuatro
|-align=center
|<small>U. D. Almería
|<small>0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Atlético de Madrid
|Juegos Mediterráneos
|rowspan=6|24 de septiembre
|rowspan=3|20:00
| rowspan="4" |Gol T y Canal+ Liga
|-align=center
|<small>S. D. Eibar
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|<small>Villarreal C. F.
|Estadio Municipal de Ipurúa
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Rayo Vallecano
|<small>2 - 1
|<small>Athletic Club
|Campo de Fútbol de Vallecas
|-align=center
|<small>Granada C. F.
|<small>0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Levante U. D.
|Nuevo Estadio de Los Cármenes
|rowspan=3|22:00
|-align=center
|<small>Málaga C. F.
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|<small>F. C. Barcelona
|La Rosaleda
|Canal+ 1
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Sevilla FC
|<small>1 - 0
|<small>Real Sociedad
|Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán
| rowspan="3" |Gol T y Canal+ Liga
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|RCD Espanyol
|<small>2 - 0
|<small>Getafe C. F.
|Estadio Cornellà-El Prat
|rowspan=2|25 de septiembre
|20:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|'''Valencia C. F.
|<small>3 - 0
|<small>Córdoba C. F.
|Estadio de Mestalla
|22:00
|}

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
! colspan="12" style="with: 100%;" align="center" | Jornada 7
|-
! width="150" |Local
! width="75" |Resultado
! width="150" |Visitante
! width="150" |Estadio
! width="95" |Fecha
! width="75" |Hora
! width="80" |Directo TV
|-align=center
|<small>Getafe C. F.
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|<small>Córdoba C. F.
|Coliseum Alfonso Pérez
|3 de octubre
|21:00
| rowspan="5" |Gol T y Canal+ Liga
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Valencia C. F.
|<small>3 - 1
|<small>Atlético de Madrid
|Mestalla
|rowspan=5|4 de octubre
|16:00
|-align=center
|<small>Rayo Vallecano
|<small>0 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|F. C. Barcelona
|
|18:00
|-align=center
|<small>S. D. Eibar
|bgcolor=#D0E7FF|3 - 3
|<small>Levante U. D.
|Ipurúa
|20:00
|-align=center
|<small>U. D. Almería
|bgcolor=#D0E7FF|2 - 2
|<small>Elche C. F.
|Juegos Mediterráneos
|rowspan=2|22:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Málaga C. F.
|<small>2 - 1
|<small>Granada C. F.
|La Rosaleda
|Cuatro
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Sevilla FC
|<small>4 - 1
|<small>R. C. Deportivo La Coruña
|Ramón Sánchez Pizjuan
|rowspan=4|5 de octubre
|12:00
| rowspan="3" |Gol T y Canal+ Liga
|-align=center
|<small>R. C. Celta de Vigo
|<small>1 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Villarreal C. F.
|Balaídos
|17:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|RCD Espanyol
|<small>2 - 0
|<small>Real Sociedad
|Power8 Stadium
|19:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|'''Real Madrid C. F.
|<small>5 - 0
|<small>Athletic Club
|Santiago Bernabéu
|21:00
|Canal+ 1
|}

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
! colspan="12" style="with: 100%;" align="center" | Jornada 11
|-
! width="150" |Local
! width="75" |Resultado
! width="150" |Visitante
! width="150" |Estadio
! width="95" |Fecha
! width="75" |Hora
! width="80" |Directo TV
|-align=center
|Córdoba C. F.
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|R. C. Deportivo de La Coruña
|Nuevo Arcángel
|7 de noviembre
|20:45
| rowspan="4" |
|-align=center
|<small>U. D. Almería
|<small>1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|F. C. Barcelona
|Juegos Mediterráneos
|rowspan=5|8 de noviembre
|16:00
|-align=center
|Getafe C. F.
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Elche C. F.
|Coliseum Alfonso Pérez
|18:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Real Madrid C. F.
|<small>5 - 1
|<small>Rayo Vallecano
|Santiago Bernabéu
|20:00
|-align=center
|R. C. Celta de Vigo
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0|Granada C. F.
|Balaídos
|rowspan=2|22:00
|Cuatro
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Málaga C. F.|<small>2 - 1
|<small>S. D. Eibar
|La Rosaleda
| rowspan="4" |Gol T y Canal+ Liga
|-align=center
|Sevilla F. C.
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1|Levante U. D.
|Ramón Sánchez Pizjuán
|rowspan=4|9 de noviembre
|12:00
|-align=center
|R. C. D. Espanyol
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1|Villarreal C. F.
|Power8 Stadium
|17:00
|-align=center
|Valencia C. F.
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0|Athletic Club
|Mestalla
|19:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Real Sociedad'''
|<small>2 - 1
|<small>Atlético de Madrid
|Anoeta
|21:00
|Canal+ 1
|}

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
! colspan="12" style="with: 100%;" align="center" | Jornada 17
|-
! width="150" |Local
! width="75" |Resultado
! width="150" |Visitante
! width="150" |Estadio
! width="95" |Fecha
! width="75" |Hora
! width="80" |Directo TV
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Atlético de Madrid
|3 - 1
|<small>Levante U. D.
|Vicente Calderón
|rowspan=5|3 de enero
|16:00
| rowspan="4" |Gol T y Canal+ Liga
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Sevilla F. C.
|1 - 0
|<small>R. C. Celta de Vigo
|Ramón Sánchez Pizjuán
|18:00
|-align=center
|Elche C. F.
|bgcolor=#D0E7FF|2 - 2
|Villarreal C. F.
|Manuel Martínez Valero
|20:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|R. C. Deportivo de La Coruña
|1 - 0
|<small>Athletic Club
|Riazor
|rowspan=2|22:00
|-align=center
|<small>Málaga C. F.
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|U. D. Almería
|La Rosaleda
|Energy
|-align=center
|<small>Getafe C. F.
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Rayo Vallecano
|Coliseum Alfonso Pérez
|rowspan=4|4 de enero
|12:00
| rowspan="3" |Gol T y Canal+ Liga
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Valencia C. F.
|2 - 1
|<small>Real Madrid C. F.
|Mestalla
|17:00
|-align=center
|<small>R. C. D. Espanyol
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|S. D. Eibar
|Power8 Stadium
|19:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Real Sociedad
|1 - 0
|<small>F. C. Barcelona
|Anoeta
|21:00
|Canal+ 1
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Córdoba C. F.'''
|2 - 0
|<small>Granada C. F.
|Nuevo Arcángel
|5 de enero
|20:45
|Gol T y Canal+ Liga
|}

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
! colspan="12" style="with: 100%;" align="center" | Jornada 19
|-
! width="150" |Local
! width="75" |Resultado
! width="150" |Visitante
! width="150" |Estadio
! width="95" |Fecha
! width="75" |Hora
! width="80" |Directo TV
|-align=center
|Córdoba C. F.
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|S. D. Eibar
|Nuevo Arcángel
|16 de enero
|20:00
|rowspan="4"|Gol T y Canal+ Liga
|-align=center
|<small>Real Sociedad
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Rayo Vallecano|Anoeta
|rowspan=4|17 de enero
|16:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Valencia C. F.|3 - 2
|<small>U. D. Almería
|Mestalla
|18:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Villarreal C. F.|2 - 0
|<small>Athletic Club
|El Madrigal
|20:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|R. C. D. Espanyol|1 - 0
|<small>Real Club Celta de Vigo
|Power8 Stadium
|22:00
|Energy
|-align=center
|<small>Getafe C. F.
|0 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Real Madrid C. F.|Coliseum Alfonso Pérez
|rowspan=5|18 de enero
|12:00
|rowspan="4"|Gol T y Canal+ Liga
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Atlético de Madrid|2 - 0
|<small>Granada C. F.
|Vicente Calderón
|17:00
|-align=center
|<small>R. C. Deportivo de La Coruña
|0 - 4
|bgcolor=#D0E7FF|F. C. Barcelona|Riazor
|19:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Elche C. F.|1 - 0
|<small>Levante U. D.
|Manuel Martínez Valero
|rowspan=2|21:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Sevilla F. C.'''
|2 - 0
|<small>Málaga C. F.
|Ramón Sánchez Pizjuán
|Canal+ 1
|}

 Segunda vuelta 

<center>

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
! colspan="12" style="with: 100%;" align="center" | Jornada 33
|-
! width="150" |Local
! width="75" |Resultado
! width="150" |Visitante
! width="150" |Estadio
! width="95" |Fecha
! width="75" |Hora
! width="80" |Directo TV
|-align=center
|<small>Córdoba C. F.
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Athletic Club
|Nuevo Arcángel
|24 de abril
|20:45
|rowspan=4|Gol T y Canal+ Liga
|-align=center
|<small>R. C. D. Espanyol
|0 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|F. C. Barcelona
|Power8 Stadium
|rowspan=4|25 de abril
|16:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Atlético de Madrid
|3 - 0
|<small>Elche C. F.
|Vicente Calderón
|18:00
|-align=center
|<small>Getafe C. F.
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Levante U. D.
|Coliseum Alfonso Pérez
|20:00
|-align=center
|Real Sociedad
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Villarreal C. F.
|Anoeta
|22:00
|Cuatro
|-align=center
|Málaga C. F.
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|R. C. Deportivo de La Coruña
|La Rosaleda
|rowspan=4|26 de abril
|12:00
|rowspan=3|Gol T y Canal+ Liga
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|U. D. Almería
|2 - 0
|<small>S. D. Eibar
|Juegos Mediterráneos
|17:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Sevilla F. C.
|2 - 0
|<small>Rayo Vallecano
|Ramón Sánchez Pizjuán
|19:00
|-align=center
|<small>R. C. Celta de Vigo
|2 - 4
|bgcolor=#D0E7FF|Real Madrid C. F.
|Balaídos
|21:00
|Canal+ 1
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Valencia C. F.
|4 - 0
|<small>Granada C. F.
|Mestalla
|27 de abril
|20:45
|Gol T y Canal+ Liga
|}

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
! colspan="12" style="with: 100%;" align="center" | Jornada 37
|-
! width="150" |Local
! width="75" |Resultado
! width="150" |Visitante
! width="150" |Estadio
! width="95" |Fecha
! width="75" |Hora
! width="80" |Directo TV
|-align=center
|<small>Atlético de Madrid
| 0 - 1
|bgcolor=#CCFFCC|F. C. Barcelona 
|Vicente Calderón
|rowspan=10|17 de mayo
|rowspan=10|19:00
|rowspan=2|Gol T y Canal+ Liga
|-align=center
|<small>Córdoba C. F.
| 1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Rayo Vallecano|Nuevo Arcángel
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|R. C. Deportivo de La Coruña| 2 - 0
|<small>Levante U. D.
|Riazor
|Cuatro
|-align=center
|<small>R. C. D. Espanyol
| 1 - 4
|bgcolor=#D0E7FF|Real Madrid C. F.
|Power8 Stadium
|Canal+ 1
|-align=center
|<small>Elche C. F.
| 2 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Athletic Club
|Manuel Martínez Valero
|rowspan=6|Gol T y Canal+ Liga
|-align=center
|<small>Getafe C. F.
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|<small>S. D. Eibar
|Coliseum Alfonso Pérez
|-align=center
|<small>Real Sociedad
| 0 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Granada C. F.
||Anoeta
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Sevilla F. C.
| 2 - 1
|<small>U. D. Almería
|Ramón Sánchez Pizjuán
|-align=center
|<small>Valencia C. F.
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|<small>R. C. Celta de Vigo
|Mestalla
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Villarreal C. F.
| 2 - 1
|<small>Málaga C. F.
|El Madrigal
|}

Tabla de resultados cruzados

Estadísticas 
A continuación, se detallan las listas con los máximos goleadores y los mayores asistentes de Primera División, de acuerdo con los datos oficiales de la Liga Nacional de Fútbol Profesional:

Máximos goleadores 

 Datos según la página oficial de la competición. <small>(Fuente complementaria: fichajes.com Diario As)</small>

Máximos rematadores 

 Datos según la página oficial de la competición. <small>(Fuente complementaria: Diario As)</small>

Asistencias de gol 
 Datos según ESPN.

 Equipo con más pases 

 Datos según la página oficial del torneo.{| align=border width=75% border=1 cellpadding="2" cellspacing="0" style="background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%; text-align: center;"
|- align="center" bgcolor=#006699 style="color:white;"
! width="25px"  | #
! width="150px" | Equipo
! width="30px"  | Pases
! width="30px"  | Media
|- bgcolor="#D0E7FF" align="left"
! rowspan="1" align="center"| 1.º
| Fútbol Club Barcelona
|align="center"| 22114
|align="center"| |- align="left"
! rowspan="1" align="center"| 2.º
| Real Madrid Club de Fútbol
|align="center"| 17684
|align="center"| 
|- align="left"
! rowspan="1" align="center"| 3.º
|Real Club Celta de Vigo
|align="center"| 16115
|align="center"| 
|- align="left"
! rowspan="1" align="center"| 4.º
| Rayo Vallecano de Madrid
|align="center"| 14983
|align="center"| 
|- align="left"
! rowspan="1" align="center"| 5.º
|Athletic Club
|align="center"| 14214
|align="center"| 
|}

 Más pases 

 Datos según la página oficial de la competición.

 Anotaciones 
 Primer gol de la temporada: Anotado por Luis Alberto para el Málaga CF ante el Athletic Club. <small>(Jornada 1). </small>
 Último gol de la temporada: Anotado por Marcelo para el Real Madrid ante el Getafe  (Jornada 38).
 Gol más rápido: Anotado por Florin Andone, a los 9 segundos en el Córdoba C. F. 1 – 1 S. D. Eibar. (Jornada 19).
 Gol más tardío: Anotado por Sergio García en el minuto 102 para el RCD Espanyol ante la UD Almería. (Jornada 1).
 Triplete más rápido: Anotado por Cristiano Ronaldo, en 8 minutos para el Real Madrid 9 - 1 Granada C. F.. (Jornada 29).
 Jugador con más tripletes: Cristiano Ronaldo, con 8.
 Jugador con más goles en un partido: Cristiano Ronaldo, con 5.
 Mayor número de goles marcados en un partido: 10 goles. Deportivo de La Coruña 2-8 Real Madrid. (Jornada 4), Real Madrid 9-1 Granada C. F.. (Jornada 29). Real Madrid 7-3 Getafe C. F.. (Jornada 38).
 Mayor victoria de local: Real Madrid 9-1 Granada C. F.. (Jornada 29).
 Mayor victoria de visita: Córdoba F. C. 0-8 F. C. Barcelona. (Jornada 35).

 Rachas 
 Mejor racha ganadora: 13 partidos, Real Madrid CF.
 Mejor racha invicta: 14 partidos, FC Barcelona.
 Mejor racha marcando: 21 partidos, Real Madrid CF.
 Mejores racha imbatida: 8 partidos, FC Barcelona.

 Disciplina 
 Club con más tarjetas amarillas: Unión Deportiva Almería (21)
 Jugador con más tarjetas amarillas: Mario Suárez (4)
 Club con más tarjetas rojas: Málaga CF (3)
 Jugador con más tarjetas rojas: 9 jugadores (1)
 Equipo con más faltas recibidas: Valencia Club de Fútbol (60)
 Jugador con más faltas recibidas: Dani Parejo (16)
 Equipo con más faltas realizadas: Sevilla Fútbol Club (80)
 Jugador con más faltas realizadas''': Ángel Lafita (17)

 Tripletas, póqueres o más 

A continuación se detallan los tripletes conseguidos a lo largo de la temporada.

 Asistencias a los estadios 

 Premios 

 Trofeo Pichichi 

El Trofeo Pichichi es el premio otorgado anualmente por el diario deportivo Marca al máximo goleador de la Primera División de España. Cabe señalar que los goles de este trofeo no se contabilizan según las actas arbitrales, sino según el criterio del diario Marca, por lo que pueden no coincidir con la cifra de goles contabilizada por la LFP.

Fuente: Marca.com

 Trofeo Zarra 
El Trofeo Zarra es un premio otorgado por el diario deportivo Marca desde el 2006 al máximo goleador español de la temporada. Al igual que el Trofeo Pichichi, no tiene en cuenta las actas arbitrales, sino las apreciaciones propias del diario Marca.

{| align=border width=75% border=1 cellpadding="2" cellspacing="0" style="background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%; text-align: center;"

|- align="center" bgcolor=#006699 style="color:white;"
!width="25px"| #
!width="100px"| Jugador
!width="150px"| Equipo
!width="30px"| Goles
!width="30px"| 
!width="30px"| Media
|- bgcolor="#D0E7FF" align="left"
! rowspan="1" align="center"| 1.º
|  Aritz Aduriz
| Athletic Club
| align="center"| 18
| align="center"| 31
| align="center" | 
|- align="left"
! rowspan="1" align="center"|2.º
|  Alberto Bueno
| Rayo Vallecano
| align="center"| 17
| align="center"| 36
| align="center" | |- align="left"
! rowspan="1" align="center"| 3.º
|  Sergio García
| Espanyol
| align="center"| 14
| align="center"| 35
| align="center" | 
|- align="left"
! rowspan="1" align="center"| 4º.
|  Nolito
| Celta de Vigo
| align="center"| 13
| align="center"| 36
| align="center" | 
|- align="left"
! rowspan="1" align="center"| 5.º
|  Dani Parejo
| Valencia
| align="center" | 12
| align="center" | 33
| align="center" | 
|- align=center bgcolor=006699 style="color:white;"
|colspan=10|Última actualización: 17 de mayo de 2015.|}
Fuente: Marca.com

 Trofeo Zamora 

El Trofeo Zamora''' es el galardón otorgado desde el año 1959 por el diario deportivo Marca'' al portero de fútbol menos goleado de la Primera División. Para optar al título hay que participar, como mínimo, en 28 partidos de liga y jugar al menos 60 minutos en cada uno de ellos. El cociente se obtiene al dividir los goles encajados entre los partidos jugados.

Fuente: Marca.com

Mejor jugador y entrenador del mes 

La liga de fútbol profesional entrega unos premios mensuales a los mejores jugadores y entrenadores del mes, a través de su principal patrocinador, el BBVA. Además, se establece para el mismo período los mejores jugadores y entrenadores para los redactores de la citada LFP.

Jugador de la jornada

Once ideal 

<center>
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
! colspan="12" style="with: 100%;" align="center" | Septiembre
|-
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

|
<div style="position: relative;">

</div>
</table>
</center>
<center>
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
! colspan="12" style="with: 100%;" align="center" | Octubre
|-
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

|
<div style="position: relative;">

</div>
</table>
</center>
<center>
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
! colspan="12" style="with: 100%;" align="center" | Noviembre
|-
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

|
<div style="position: relative;">

</div>
</table>
</center>

<div style="position: relative;">
<center>
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
! colspan="12" style="with: 100%;" align="center" | Diciembre
|-
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

|
<div style="position: relative;">

</div>
</table>
</center>

<div style="position: relative;">
<center>
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
! colspan="12" style="with: 100%;" align="center" | Enero
|-
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

|
<div style="position: relative;">

</div>
</table>
</center>

<div style="position: relative;">
<center>
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
! colspan="12" style="with: 100%;" align="center" | Febrero
|-
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

|
<div style="position: relative;">

</div>
</table>
</center>

<div style="position: relative;">
<center>
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
! colspan="12" style="with: 100%;" align="center" | Marzo
|-
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

|
<div style="position: relative;">

</div>
</table>
</center>
<center>
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
! colspan="12" style="with: 100%;" align="center" | Abril
|-
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

|
<div style="position: relative;">

</div>
</table>
</center>
<center>

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
! colspan="12" style="with: 100%;" align="center" | Mayo
|-
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

|
<div style="position: relative;">

</div>
</table>
</center>

Temporada 

A través de su web oficial, la LFP publicó el once ideal de la temporada. El equipo estuvo formado por seis jugadores del Fútbol Club Barcelona, dos jugadores del Real Madrid Club de Fútbol, un jugador del Sevilla Fútbol Club, un jugador del Club Atlético de Madrid y un jugador del Valencia Club de Fútbol.

<center>
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
! colspan="12" style="with: 100%;" align="center" | Once Ideal de la Temporada
|-
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

|
<div style="position: relative;">

</div>
</table>
</center>
</center>

Fichajes de verano 

A los fichajes mediáticos de Luis Suárez (Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), James Rodríguez (Real Madrid) y Mario Mandžukić (Atlético), se añaden otros como Jan Oblak (Atlético), Marc-André ter Stegen (Barcelona), Alessio Cerci (Atlético), Nicolás Otamendi (Valencia), Arthur Boka (Málaga), Alfred Finnbogason (Real Sociedad), Guillermo Ochoa (Málaga), Przemysław Tytoń (Elche), Luciano Vietto (Villarreal) y Chicharito (Real Madrid).

También destaca la vuelta de jugadores a la Liga como Iago Aspas (Sevilla), Gilherme Siqueira (Atlético), Felipe Caicedo (RCD Espanyol), Luis Alberto (Málaga) y Derek Boateng (Rayo).

En cuanto a jugadores que siguen en la Liga pero han cambiado de equipo, se encuentran Ivan Rakitić (Barcelona), Miguel Ángel Moyá (Atlético), Claudio Bravo (Barcelona), Isaac Cuenca (Deportivo), Joaquín Larrivey (Celta), Salva Sevilla (RCD Espanyol), Javier Márquez (Granada), Jaime Gavilán (Levante), Ángel Luis Rodríguez Díaz (Eibar), Manucho (Rayo), Aleix Vidal (Sevilla), Fede Cartabia (Córdoba), Adrián González (Elche), Antonio Rukavina (Villarreal), Rubén Martínez (Almería) y Antoine Griezmann (Atlético de Madrid).

Véase también 

 Anexo:Altas y bajas de la Primera División de España 2014-15
 Anexo:Altas y bajas del Mercado Invernal de la Primera División de España 2015
 Segunda División de España 2014-15

Referencias

Enlaces externos 
 
 

Temporadas de la Primera División de España
Temporada 2014-15 de fútbol en España
Fútbol en España en 2014
Fútbol en España en 2015